Nuestra Señora de la Paz es una advocación mariana, pero el término en sí puede referirse a varios artículos:
La virgen de La Paz es alcaldesa perpetua de Villarta de San Juan

Lugares 
 Basílica de Nuestra Señora de la Paz de Yamusukro, templo católico ubicado en Costa de Marfil.
 Catedral Nuestra Señora de la Paz, basílica en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Ermita Nuestra Señora de la Paz, ermita y patrona de Alovera, Provincia de Guadalajara, España.
 Ermita Nuestra Señora de la Paz, ermita y patrona de Alcobendas, Provincia de Madrid, España.
 Iglesia de Nuestra Señora de la Paz (Albacete), en España.
 Iglesia de Nuestra Señora de la Paz (Córdoba), templo católico ubicado en Córdoba, España.
 Santuario Nuestra Señora de la Paz (Seminario Mayor Nuestra Señora de la Anunciación), Cartago (Valle del Cauca).
 Catedral de Nuestra Señora de la Paz, Trujillo, Venezuela.
 Nuestra Señora de La Paz, ciudad y municipio del oeste de Bolivia.
 La Paz de Oriente, ciudad y municipio de Nicaragua.

Advocaciones 
 Nuestra Señora de la Paz (Hawái), advocación mariana que se venera en la Catedral de Nuestra Señora de la Paz (Honolulu), capital del archipiélago de Hawái. 
 Nuestra Señora de la Paz (El Salvador), advocación mariana que se venera en la Catedral de San Miguel, ciudad de El Salvador. 
 Nuestra Señora de la Paz y del Buen Viaje, advocación mariana patrona de La Paz (Tarlac), municipio filipino.